Крум Климентов Бояджиев е български музикален и просветен деец, хоров диригент, заслужил артист.

Биография 
Роден е на 16 октомври 1904 година в град Скопие в Османската империя, в семейството на Климент Бояджиев и Аспасия Бояджиева, по баща Симончева (1870 - 1928). В 1929 година завършва цигулка в Държавната музикална акедемия като ученик на Никола Абаджиев. Учител е в Берковица и в София (1930 – 1945). От 1937 до 1952 година с прекъсвания ръководи Хора на софийските учителки. През 1945 – 1947 година е главен инспектор по музика в Министерството на информацията. Референт-ръководител е на Комитета за наука, изкуство и култура от 1948 до 1951 година. През 1951 – 1961 е диригент на Българската хорова капела „Светослав Обретенов“ и други хорове. Пише по музикални въпроси. В 1963 година му е дадено званието заслужил артист.

Външни препратки 
 "Наши песни на Олимпиадата", публикувано в сп. "Родна песен", год. VIII, кн. 1, София, 1936 година

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български творци от Македония
Български музикални педагози
Български диригенти
Възпитаници на Националната музикална академия
Български имигранти от Македония в София
Заслужили артисти (България)
Родени в Скопие
Починали в София
По произход от Охрид